Ива́н Родио́нов:
 
 Родионов, Иван Дмитриевич (1852—1881) — русский поэт-суриковец.
 Родионов, Иван Фёдорович (1906—?) — Герой Советского Союза.